Onderdistrict in Indonesië
 Lembak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Lembak (plaats), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Anders
 Lembak (taal), een taal, gesproken in Indonesië